En la Historia de Uruguay, el término Invasión Portuguesa puede referirse a una de estas dos ocupaciones por parte de Portugal:

 la Invasión portuguesa de 1811, que causó el Éxodo Oriental y terminó en 1812 con el Tratado Rademaker-Herrera;
 la Invasión Luso-Brasileña, iniciada en 1816 y completada en 1820, que determinó la anexión de la Provincia Cisplatina al Imperio del Brasil.